Noisy est un nom essentiellement attribué à plusieurs localités de France.

Toponymes
Noisy est un nom de lieu notamment porté par des communes françaises toutes situées, à une exception, en Île-de-France :
 Noisy-sur-École, commune française, située dans le département de Seine-et-Marne,
 Noisy-le-Grand, commune française, située dans le département de la Seine-Saint-Denis,
 Noisy-le-Sec, commune française, située dans le département de la Seine-Saint-Denis,
 Noisy-sur-Oise, commune française, située dans le département du Val-d'Oise,
 Noisy-le-Roi, commune française, située dans le département des Yvelines,
 Noisy-Rudignon, commune française, située dans le département de Seine-et-Marne,
 Noisy-les-Bains, commune de l'Algérie française, aujourd'hui Aïn Nouïssy.

Autres
 Château de Noisy, édifice néo-gothique à Celles en Belgique
 Pour le style de rock ou de musique, voir Noise rock et Musique bruitiste
 Noisy Fate (Destin Bruyant en anglais) est un groupe de rock français fondé à Verneuil-sur-Seine (Yvelines)

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France